Kopylski rajon (ryska: Копыльский Район, vitryska: Копыльскі раён) är ett distrikt i Vitryssland.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Horad Mіnsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast